Gastonia kan syfta på:

 Gastonia (dinosaurie) – ett släkte pansardinosaurie som levde under kritaperioden
 Gastonia, North Carolina – en stad i Gaston County, North Carolina
 Gastonia (släkte) – en tidigare accepterat släkte fram till 2010 när arterna flyttades till undersläkten i Polyscias